Колы́мское — топоним в России:

 Колымское — село в Среднеканском районе Магаданской области;
 Колымское — село в Нижнеколымском районе Якутии.

См. также 
 Колымское водохранилище
 Колымское нагорье